Boromo ist eine Stadt und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso in der Region Boucle du Mouhoun sowie Hauptstadt der Provinz Balé. Boromo liegt an der Hauptstraße, die die beiden großen Städte des Landes, Ouagadougou und Bobo-Dioulasso, miteinander verbindet. Die Einwohnerzahl in den vier Sektoren des Hauptortes und den dazugehörigen acht Dörfern beträgt 29.849.

Hauptethnien in Boromo sind Marka und Mossi, die um 1830 die traditionelle Bevölkerung der Kô vertrieben, als sie vom Marabut Mamadou Karantao dazu angestiftet worden waren. Etwa 70 % der Bewohner Boromos sind Muslime.

Boromo verfügt über vier Moscheen. Die bedeutendste von ihnen liegt in einem nordwestlichen Ortsviertel. Sie wurde etwa 1900 gebaut. Die Gesamtanlage ist klein und erstreckt sich über 104 Quadratmeter. Der Turm erstreckt sich über 8,2 Meter Höhe. Es handelt sich um eine Moschee des zentralsudanesischen Typs. Heute zeigen sich Erosionsspuren insbesondere an der Ost-Fassade, an allen Gebäudespitzen und im Bereich der Wasserspeier.

Südlich von Boromo liegt der Nationalpark Deux Balés.

Klimatabelle

Siehe auch 
 Liste der Städte in Burkina Faso

Literatur 
 Dorothee Gruner, Die Lehmmoschee am Niger, Dokumentation eines traditionellen Bautyps, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1990, ISBN 3-515-05357-3

Weblinks 
 Bilder aus Boromo (französisch)

Einzelnachweise 

Boucle du Mouhoun
Ort in Afrika